Letecký kříž (Air Force Cross – AFC) je ocenění udělované ve více zemích:
 Letecký kříž (Jižní Afrika)
 Letecký kříž (Spojené království)
 Letecký kříž (Spojené státy)

Kříže